A 31 409-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő külterületén. Az M31-es autópálya és a 3-as főút találkozásának egyik csomóponti útja.

Az M31-esről a 3-as főútra, illetve visszafelé, bármilyen irányban áthajtó forgalmat egyesítetten átvezető 31 410-es egy körforgalomban éri el a 3-as főutat, de épült két olyan, egyirányú ág is ebben a csomópontban, amely a körforgalmat kikerülve vezeti el az arra haladó forgalmat. Ilyen a 30 601-es út, amely a 3-ason, Gödöllő felől Budapest felé egyenesen haladó autósok számára teszi lehetővé a körforgalom kikerülését, a 31 409-es pedig hasonló funkciójú út az M31-es felől a 3-asra, Gödöllő központja felé tartó járművek kiszolgálására.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 208 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 31 405-ös Nagytarcsa felől, 31 406-os az M3-as felé, 31 407-es az M3-as felől, 31 408-as Nagytarcsa felé, 30 601-os a csomópontot északon lezáró körforgalmat elkerülve, Gödöllő–Budapest irányban és 31 410-es több más csomóponti ágat egyesítve Gödöllő felé.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31409
Gödöllő